Amar Alibegović – cestista bosniaco
 Mirza Alibegović – cestista italiano
 Teoman Alibegović – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo sloveno